Михаил Васильевич Цветихин  (1763 — после 1792, в XIX веке употреблялось также отчество «Никитич») — переводчик.

Биография 
Сведений о его происхождении не имеется, но можно предположить, что он был из духовного звания. Воспитывался в Московской Славяно-греко-латинской академии на философском и богословском факультетах.

В 1782 году в Москве было открыто «Дружеское учёное общество» и Цветихин, как один из лучших учеников академии, был принят в число 30 воспитанников в составе Филологической семинарии. Руководство имело целью развивать в юношестве любовь к наукам и литературе и заставляло своих питомцев заниматься сочинениями и переводами для помещения их в издаваемых им журналах: «Вечерняя Заря» и «Детское Чтение».

В 1783 году Цветихин был переведен в гимназию при академии Наук в Петербурге, в числе одиннадцати лучших учеников Московской Академии, по требованию президента Академии Наук княгини Е. Р. Дашковой.

Несмотря на то, что он был одним из лучших учеников Московской Академии, он, по отзыву академиков Лепёхина, Крафта, Фусса и Гекмана, оказал весьма слабые познания в науках. Так, например, они сказали, что о «физике он имеет весьма малое понятие, притом без всякой связи и порядка»; «математика его простирается до простого деления, но и эти первые арифметические операции надобно ему протвердить»; «в немецком языке ничего не знает»; «в языке французском мало разумеет и в чтении нетверд»; «по-гречески учился, но забыл» и т. п.

Цветихин начал заниматься переводами с латинского и греческого языков ещё будучи студентом Московской Академии.

В 1784 году Цветихин был ещё студентом Академии Наук.

В 1784—1785 годах имел чин титулярного советника и работал секретарём в Иркутском наместническом правлении, а в 1786 году стал капитан-исправником в Верхнеудинском округе, где исполнял должность до 1793 года.

Литература 
 
 
 А. А. Костин. Четыре книги Михайлы Цветихина (посвящения, предисловия, примечания. / Von Wenigen = От немногих. СПб., 2008.
 Цветихин, Михаил Васильевич. // Словарь писателей XVIII века.
Из словаря:
 Смирнов. Моск. академия (1855)
 Сухомлинов. Рос. Академия. Вып. 7 (1885)
 Модзалевский В. Л. Цветихин М. В. // Рус. биогр. словарь. Т. «Фабер — Цявловский» (1901)
 Западов В. А. К истории правительственных преследований Н. И. Новикова // XVIII век. Л., 1976.

Библиография 
 Зерцало истинныя любви, или Наставление, как должно любить и как ненавидеть, : В котором показывается высокое философских мыслей парение, с каковым автор предложенную в сей книге материю очень отменно доказывает, соединя своего разума остроту с пользою и удовольствием читающих. / Перевел с латинскаго языка Михаил Цветихин. — [М. : Сенатская тип.], 1783. — 87 с. В 1787 г. в моск. кн. лавках конфисковано 609 экз. — СК XVIII 2344. (Из электронного каталога РНБ)
 Священная сатира на суету мира, или Екклезиаст премудраго пророка Соломона / Перевел с латинских стихов Императорской Академии наук студент Михайло Цветихин. — М. : Тип. Мейера, 1783. — 88 с. В 1787 г. в моск. кн. лавках конфисковано 324 экз., в 1793 г. они были уничтожены. — СК XVIII 6387. — СК XVIII. Доп. С.120.
 Нещастие от жен или Приключения И…. Гервага, пустой Аравии жителя, уроженца европейскаго. : Нравственнокритическое повествование. / Перевел с французскаго языка к: с: Михайло Цветихин. — [СПб.] : Иждивением книгопродавца М.Овчинникова : Тип. Шнора, 1784. — 87 с. СК XVIII 4566.
 Кабинет любомудрия, в котором точно изъясняется общее всех древних языческих любомудрцев понятие о Боге, о добродетели и пороке, и о средствах прямо ведущих человека к истинному благополучию, или Александрийской библиофики редкости, названныя от некоторых руном, орошенным росою мудрости и нетленным сокровищем учености, которой в пользу общества перевел с еллино-греческаго и латинскаго языков Московской славено-греко-латинской академии студент Михайла Цветихин. — [М. : Сенат. тип.], 1782. — 336 c. Имеется титул. изд. 1783 г. — СК XVIII 2735.

Примечания

Ссылки 
 Цветихин в словарях

Переводчики по алфавиту
Переводчики России
Переводчики на русский язык
Выпускники Славяно-греко-латинской академии